Residenzkirche (Residenzkapelle) steht für folgende Kirchen: 

 Hofkirche Dresden, ist die Kathedrale des Bistums Dresden-Meißen sowie eine Stadtpfarrkirche Dresdens.
 Fürstin-Franziska-Christine-Stiftung#Residenzkapelle, gegründetes Waisenhaus im heutigen Essener Stadtteil Steele.
 Christuskirche (Hannover), ist eine evangelisch-lutherische Kirche in Hannover.
 Schlosskirche (Königsberg), war die in Backsteingotik gebaute Krönungskirche im Königsberger Schloss.
 Allerheiligen-Hofkirche, ist eine frühere katholische Kirche in der königlichen Residenz in München.
 Würzburger Residenz#Hofkirche, ist eine Kirche in der Würzburger Residenz.